DSS:

 Системи підтримки прийняття рішень ()
 Стандарт цифрового зберігання мовлення ().
 () — американський стандарт супутникового телебачення
 Digital Sound System — програма для запису та відтворення звуку в MS-DOS
 Стандарт захисту інформації в платіжних карток ()